

30 ноября 

 Бенюх, Олег Петрович (87) — советский и российский журналист .
 Деплас, Жан (71) — французский виолончелист, лауреат международных конкурсов .
 Клингберг, Авраам Маркус (97) — израильский учёный, осуждённый за шпионаж в пользу СССР .
 Коновалова, Лилия Николаевна (82) — советская волейболистка, двукратная чемпионка мира в составе сборной СССР (1956, 1960) и серебряный призёр чемпионата мира (1962) .
 Мерниси, Фатима (75) — марокканская писательница, социолог и публицист .
 Мидзуки, Сигэру (93) — японский мангака, автор манги GeGeGe no Kitarou .
 Норманов, Азамат Турдиевич (48) — российский каратист и тренер; убит .
 Пламмер, Адольф (77) — американский спринтер, мировой рекордсмен (1963) .
 Рязанов, Эльдар Александрович (88) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, поэт, драматург, профессор, народный артист СССР (1984); сердечная недостаточность  .
 Фиск, Грег (70) — американский государственный деятель, мэр города Джуно (Аляска, США) (с 2015 года) .
  (67) — греческий актёр .
 Шэган, Стив (88) — американский писатель, сценарист и продюсер, двукратный номинант на премию «Оскар» (1974, 1975) («Спасите тигра», «Путешествие проклятых») .
 Яшкулов, Сергей Борисович (74) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1980) .

29 ноября 
 Блехман, Леонид Михайлович (64) — советский и израильский тележурналист, один из основателей израильского русскоязычного «9 канала» и его генеральный директор (2006—2013) .
 Джансон, Джонатан (85) — британский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в классе «Дракон» .
 Марстон, Джо (89) — австралийский футболист .
 Мгеладзе, Караман Георгиевич (87) — советский и грузинский кинорежиссёр, сценарист, актёр .

28 ноября 

 Алатало, Эдвин Павлович (66) — советский и российский театральный деятель, директор Национального театра Республики Карелия (1981—1997) .
 Беретти, Йока (87) — нидерландская актриса  .
 Берн, Джерри (77) — английский футболист, защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, чемпион мира (1966) .
 Бонди, Люк (67) — швейцарский театральный и кинорежиссёр, сценарист, писатель, актёр; директор парижского театра «Одеон» (с 2012) .
 Жубер, Жан (87) — французский писатель и поэт .
 Круглов, Юрий Анатольевич (74) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (1998) .
 Менделусе, Хосе Мария (64) — испанский писатель и политический деятель, лауреат премии Креста Сант-Жорди (1996) и второй премии «Планета» (1998), депутат Европейского парламента (1994—2004) .
 Нусупова, Жумагуль Балтабаевна (84) — советский государственный деятель, министр культуры Киргизской ССР (1980—1985) .
 Румянцев, Андрей Иванович (53) — советский и латвийский артист балета, педагог, солист балета Латвийской национальной оперы (1980—2005) .
 Стронг, Морис (86) — канадский дипломат и бизнесмен, генеральный секретарь конференция ООН по проблемам окружающей среды 1972 года, первый исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (1972—1975) .
 Султанов, Уткир Тухтамурадович (76) — узбекский государственный деятель, премьер-министр Республики Узбекистан (1995—2003) .
 Томчикевич, Томаш (54) — польский политический деятель, парламентский лидер партии «Гражданская платформа» (2010—2011) .
 Уокер, Олин (85) — американский государственный деятель, губернатор Юты (2003—2005) .
 Эльчи, Тахир (48 или 49) — турецкий адвокат и общественный деятель; убит .
 Юрт аф Урнес, Барбро (94) — шведская актриса, лауреат Каннского кинофестиваля (1958) за лучшую женскую роль («На пороге жизни») (о смерти объявлено в этот день)  .

27 ноября 
 Акимов, Владимир Владимирович (66) — советский и российский партийный и общественный деятель, политолог .
 Гаджиев, Тофик Исмаил оглы (79) — советский и азербайджанский лингвист и государственный деятель, действительный член Национальной академии наук Азербайджана (2014), директор Института языкознания имени Насими (с 2014 года), министр просвещения Азербайджанской Республики (1993) .
 Говорков, Владимир Николаевич (62) — советский и российский поэт .
 Гутфройнд, Амир (52) — израильский писатель .
 Зорькин, Юрий Иванович (83) — советский и узбекский художник .
 Суриков, Валерий Павлович (52) — советский и российский кинорежиссёр .
 Шапирко, Пётр Михайлович (62) — советский и украинский деятель правоохранительных органов, начальник УМВД Украины в Николаевской области (1994—1999), генерал-майор милиции .

26 ноября 

 Анкудинова, Елена Андреевна (62) — советский и российский искусствовед, директор Ярославского музея-заповедника (2001—2010), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2011) .
 Бирюков, Андрей Владимирович (52) — российский научный работник и деятель образования, ректор «Самарского института — Высшая школа приватизации и предпринимательства» (с 2008 года), профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2013) .
 Булё, Йорго (76) — албанский историк и филолог, академик Академии наук Албании (2003) .
 Гастель, Норберт (86) — немецкий актёр .
 Жарникова, Светлана Васильевна (69) — советский и российский этнограф, искусствовед.
 Карашима, Нобору (82) — японский историк .
 Кукарин, Александр Олегович (22) — российский спортсмен по современному пятиборью, серебряный призёр чемпионата мира и бронзовый призёр чемпионата Европы (2015); остановка сердца .
 Льюис, Гай (93) — американский баскетбольный тренер, тренер студенческой команды университета Хьюстона (1956—1986) .
 Холминов, Александр Николаевич (90) — советский композитор, народный артист СССР (1984) .

25 ноября 

 Белл, О’Нил (40) — ямайский боксёр, экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBC; убит .
 Воронков, Дмитрий Спартакович (58) — российский поэт, киносценарист, автор и исполнитель песен в кино .
 Вяселев, Мурат Рустемович (81) — советский и российский радиотехник, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999) .
 Диас, Луис Мануэль (?) — венесуэльский политический деятель, один из лидеров оппозиционной партии «Демократическое действие»; убит .
 Илчев, Цветан (78 или 79) — болгарский футбольный тренер, тренер сборной Болгарии по футболу (1978—1979) .
 Тимин, Владимир Васильевич (78) — советский и российский коми писатель и сценарист, народный поэт Республики Коми (2006), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003) .
 Уильямс, Эльмо (102) — американский монтажёр и продюсер, лауреат премии «Оскар» за лучший монтаж (1953) («Ровно в полдень») .
 Хельсинг, Леннарт (96) — шведский писатель .
 Хускивадзе, Михаил Кронидович (96) — советский и украинский спортсмен и тренер, заслуженный тренер СССР (1974) .
 Шевцик, Владимир Карлович (78) — советский и российский кинооператор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000) .

24 ноября 
 Вардересян, Вардуи Карапетовна (87) — советская и армянская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1988) .
 Габриэль, Пьер (82) — французский математик, доказавший теорему Габриэля .
 Гумгал, Зденек (81) — чехословацкий волейболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Киселёв, Олег Иванович (70) — советский и российский вирусолог, директор Научно-исследовательского института гриппа (с 1988 года), академик РАН (2013; академик РАМН с 2005) .
 Магидов, Владимир Маркович (77) — советский и российский историк, доктор исторических наук .
 Ненов, Добрин (73) — болгарский футболист и тренер .
 Пешков, Олег Анатольевич (45) — российский военный лётчик, Герой Российской Федерации (2015); погиб .
 Шоренштейн, Дуглас (60) — американский банкир, генеральный директор Федерального резервного банка Сан-Франциско (с 2011) .

23 ноября 

 Ануров, Александр Александрович (51) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и театральный деятель []http://www.kinopoisk.ru/name/1738790/.
 Бернар, Пьер (73) — французский художник и графический дизайнер, лауреат премии Эразма (2006) .
 Бубеннов, Александр Геннадьевич (56) — советский и российский тренер по боксу, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации .
 Валлин, Бенгт-Арне (89) — шведский композитор и музыкант .
 Васильев, Бакалин Николаевич (78) — советский и российский бурятский артист балета и педагог, танцовщик и педагог-хореограф Бурятского государственного академического театра оперы и балета (с 1956 года), народный артист Бурятской АССР (1979) .
 Инан, Камран (86) — турецкий государственный деятель, министр энергетики и природных ресурсов (1977—1978) .
  (58) — финский композитор .
 Карсакбаев, Идрис Есенгалиевич (83) — советский и казахстанский художник и киноактёр, художник-постановщик киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова, лауреат Государственной премии Казахской ССР (1978) .
 Квартерон, Хуан (80) — аргентинский футболист и тренер, старший тренер сборной Сальвадора по футболу (1984—1985) .
 Локхарт, Беатрис (71) — уругвайская пианистка и композитор .
 Мэрдиан, Сэмюэль (96) — американский государственный деятель, мэр Финикса (1960—1964) .
 Никандров, Григорий Алексеевич (65) — российский промышленник, полномочный представитель президента Российской Федерации в Амурской области (1993—1996) .
 Норт, Дуглас (95) — американский экономист, один из основоположников клинометрики, лауреат Нобелевской премии по экономике (1993) .
 Оберхуммер, Хайнц (74) — австрийский физик .
 Окунь, Лев Борисович (86) — советский и российский физик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1990) .
 Робинсон, Синтия (69) — американская певица и музыкант, соосновательница группы Sly & the Family Stone .
 Фант, Дэн (71) — американский писатель .
 Холт, Хазель (87) — британская писательница .
  (77) — израильский археолог, член Израильской академии естественных и гуманитарных наук (2001), профессор .
 Шаден, Отто (78) — американский археолог и египтолог .

22 ноября 

 Али Ахсан Мохаммад Муджахид (67) — бангладешский государственный деятель, министр социальных дел (2001—2007); казнён .
 Ауди, Абубакр (68) — нигерийский государственный деятель, губернатор штата Коги (1992—1993, 1999—2003) .
 Багманов, Ирек Валеевич (82) — советский и российский актёр, артист Татарского академического театра им. Галиаскара Камала (с 1964 года), народный артист Татарской АССР (1982) .
 Гаирбекова, Машидат Гаджиевна (87) — советская и российская дагестанская поэтесса .
 Ким Ён Сам (87) — южнокорейский государственный деятель, президент Республики Корея (1993—1998) .
 Могильный, Валентин Викторович (49) — советский гимнаст, пятикратный чемпион мира (1985, 1989) .
 Силверстайн, Джозеф (83) — американский скрипач и дирижёр .
 Стюарт, Робин (69) — британский актёр  .
 Трошкин, Владлен Павлович (85) — советский и российский режиссёр-документалист, народный артист РСФСР (1979) .
 Фуер, Виктор Семёнович (58) — российский государственный деятель, префект Центрального административного округа Москвы (с 2012) .
 Шёквист, Ингеборга (103) — шведская прыгунья в воду, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (1931 и 1934) .

21 ноября 

 Бутенко, Виктор Яковлевич (70) — российский театральный деятель, директор Астраханского государственного театра юного зрителя (с 1993 года), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2014) .
 Бутенко, Тамара Александровна (70) — советская и российская актриса Астраханского государственного театра юного зрителя (с 1964 года) .
 Роблес, Херман (86) — испанский и мексиканский актёр .
 Степанов, Вадим Леонидович (75) — русский писатель .
 Субочев, Александр Михайлович (84) — советский рабочий, передовик машиностроения, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Фахим, Амин (76) — пакистанский поэт и государственный деятель, министр торговли Пакистана (2008—2013) .
 Фостер, Боб (76) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в полутяжёлой (версия WBC, 1969—1974; версия WBA, 1969—1970, 1972—1974) весовой категории .
 Хаглунд, Линда (59) — шведский спринтер, чемпионка Европы в помещении (1976), участница трёх Олимпийских игр (1972, 1976, 1980) .

20 ноября 

 Дарие, Павел (85) — советский и молдавский писатель .
 Дулич, Влатко (72) — хорватский актёр .
 Иселья, Нестор (78) — аргентинский футболист, чемпион Чили (1966) .
 Керимов, Гасан (60) — азербайджанский политический деятель, председатель Верховного Меджлиса партии Народного фронта Азербайджана .
 Китаноуми Тосимицу (62) — японский борец сумо, победитель 24-х турниров, 55-й ёкодзуна, председатель Японской ассоциации сумо; рак прямой кишки .
 Китова, Светлана Александровна (55) — советская бегунья, двукратная чемпионка Европы в помещении (1983, 1986) .
 Кукшиев, Борис Кириллович (62) — советский и российский художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2014) .
 Мичелл, Кит (88) — австралийский актёр .
 Полищук, Геннадий Григорьевич (70) — советский и российский мастер художественного чтения, журналист и спортивный комментатор, заслуженный артист Эстонской ССР (1979) .
 Сагратян, Ашот Аристакесович (79) — советский и российский писатель, литературовед, художник, переводчик произведений Уильяма Шекспира и армянских писателей на русский язык .
 Устинов, Валентин Алексеевич (77) — советский и российский поэт .

19 ноября 
 Зукотти, Джон (78) — американский бизнесмен, чьим именем назван Зукотти-парк .
 Каримов, Альберт Михайлович (74) — советский и российский архитектор, главный архитектор Омска (1975—2005), заслуженный архитектор РСФСР (1988) .
 Пилипенко, Валерий Васильевич (72) — советский и российский краевед, коллекционер, литературовед, публицист и общественный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994) .
 Рампан, Корри (62) — индонезийский писатель .
 Ризон, Рекс (86) — американский актёр («Этот остров Земля») .
 Де ла Сьерва, Рикардо (89) — испанский историк и государственный деятель, министр культуры (1980) .
 Триведи, Рам Кришна (94) — индийский государственный деятель, губернатор Гуджарата (1986—1990) .
 Уитфилд, Мэл (91) — американский легкоатлет, трёхкратный чемпион Олимпийских игр (1948 — дважды, 1952) .
 Хайнс, Рон (64) — канадский автор-исполнитель .

18 ноября 

 Абаауд, Абдельхамид (28) — организатор террористических актов в Париже 13—14 ноября 2015 года; убит .
 Вальми, Андре (96) — французский актёр («Миллионеры на один день», «Если парни всего мира...») .
 Ветров, Николай Фёдорович (96) — участник Великой Отечественной войны, механик французской истребительной авиаэскадрильи «Нормандия-Неман», кавалер ордена Почётного легиона (2006) .
 Каприн, Дмитрий Васильевич (94) — участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, Герой Советского Союза (1945) .
 Кнаусс, Джон (90) — американский океанолог и метеоролог, руководитель Национального управления океанических и атмосферных исследований (1989—1993) .
 Ли, Валентин Захарович (81) — советский и казахстанский тренер по велосипедному спорту, заслуженный тренер Казахской ССР (1971) .
 Лому, Джона (40) — новозеландский регбист .
 Макутынович, Болеслав Леонович (58) — советский правоохранитель, командир Вильнюсского ОМОНа (1988—1991), участник событий в Вильнюсе в январе 1991 года .
 Мушко, Евгений Львович (65) — советский и российский актёр театра и кино («Кулагин и партнёры», «Преступление будет раскрыто») .
 Придо, Джеймс (88) — американский драматург и сценарист («Мужчина этажом выше»), лауреат премии «Драма Деск» (1973) .
 Рахманова, Аза Гасановна (83) — советский и российский врач-инфекционист, ведущий специалист в области ВИЧ-инфекции, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998) .
 Сирлс, Гарольд (97) — американский психиатр .
 Стрелков, Михаил Александрович (76) — советский и российский актёр и театральный педагог, заслуженный артист РСФСР (1988) .
 Тадден, Рудольф фон (83) — немецкий историк .
 Троян, Пшемыслав (86) — польский биолог и эколог, профессор .
 Ферро, Дэниел — американский оперный певец и педагог .
 Шапоров, Михаил Николаевич (65) — советский и таджикский тренер по спортивной акробатике, заслуженный тренер Республики Таджикистан, мастер спорта СССР .
 Якушев, Виктор Васильевич (67) — советский и российский хоккейный арбитр, главный инспектор КХЛ .

17 ноября 

 Власков, Виктор Андреевич (70) — советский и российский художник кино («Вам и не снилось…», «Не ходите, девки, замуж») .
 Гиро, Андрей Владимирович (48) — белорусский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в Германии (с 2009 года) .
 Грубельник, Драго (39) — словенский горнолыжник, участник Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, главный тренер сборной Болгарии по горнолыжному спорту (с 2013 года) .
 Де Карвалью, Луис (90) — бразильский эстрадный певец .
 Керманшахи, Рахим (93) — иранский поэт .
 Троянович, София (79) — польский филолог, профессор .

16 ноября 

 Балыкина, Юлия Владимировна (31) — белорусская легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр в Лондоне (2012), многократная чемпионка Белоруссии; убита (тело обнаружено в этот день)  .
 Банделл, Рональд (69) — нидерландский государственный деятель, мэр Дордрехта (2000—2010) .
 Вагнер, Роберт Иванович (90) — советский и российский онколог, член-корреспондент РАН (2014; член-корреспондент РАМН с 1986), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003) .
 Гаццоло, Нандо (87) — итальянский актёр .
 Гросс, Майкл (70) — американский художник, дизайнер и продюсер, автор логотипа к фильму «Охотники за привидениями» .
 Емельянов, Владимир Александрович (92) — советский и российский инженер-судостроитель, директор Невского судостроительного завода (1962—1974) и завода «Северная верфь» (1974—1991), Герой Социалистического Труда (1986) .
 Канари, Дэвид (77) — американский киноактёр, пятикратный лауреат премии «Эмми» .
 Катлевич, Ежи (88) — польский дирижёр .
  (57) — американский оперный певец (баритон) .
 Липкин, Сеймур (88) — американский пианист, дирижёр и музыкальный педагог .
 Матушкин, Семён Егорович (93) — советский и российский педагог, ректор Челябинского государственного университета (1976—1987), член-корреспондент Российской академии образования (РАО) (1993; член-корреспондент АПН СССР с 1974), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Олмстед, Берт (89) — канадский хоккеист («Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Торонто Мейпл Лифс»), пятикратный победитель «Кубка Стэнли» (1953, 1956, 1957, 1958, 1962) .
 Сотников, Иван Юрьевич (54) — российский художник .
 Сурин, Александр Владимирович (75) — советский и российский кинорежиссёр и актёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000) .
 Ферреро, Рикардо (60) — аргентинский футболист, чемпион Аргентины (1980) .
 Фомин, Виталий Васильевич (85) — советский и российский инфекционист, профессор Уральского государственного медицинского университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996), почётный гражданин Екатеринбурга .
 Фомин, Владимир Михайлович (83) — советский военный и педагог, начальник Казанского высшего военного инженерно-командного училища Ракетных войск (1983—1989), генерал-лейтенант в отставке .
 Чернов, Иван Юрьевич (55) — советский и российский почвовед, эколог, член-корреспондент РАН (2006) .

15 ноября 

 Ато, Кай (69) — японский актёр .
 Ахмедбейли, Фархад Солтан оглы (92) — советский и азербайджанский геолог, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) (2001) .
 Бирмингем, Стивен (86) — американский писатель .
 Васка, Лаури (90) — американский химик эстонского происхождения .
 Го Цзе (103) — китайский метатель диска, участник летних Олимпийских игр в Берлине (1936) .
 Джаффри, Саид (86) — индийский и британский актёр, лауреат премии Filmfare Awards (1979) .
 Дора Долл (93) — французская актриса .
  (89) — болгарский киносценарист и кинорежиссёр («Бедная улица», «Вечный календарь», «Бон шанс, инспектор») .
 Макиавелли, Николетта (71) — итальянская актриса .
 Марджера, Винсент (59) — американский актёр .
 Орфей, Мойра (83) — итальянская артистка цирка, актриса кино и телеведущая .
 Румянцев, Алексей Павлович (94) — сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943) .
 Скарф, Герберт (85) — американский экономист .
 Слоун, Филипп (известный как P. F. Sloan) (70) — американский автор-исполнитель .
 Чайка, Анатолий Климентьевич (73) — советский и российский учёный в области сельскохозяйственных наук, директор Приморского НИИ сельского хозяйства (с 1976 года), академик РАН (2013; академик РАСХН с 1997), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000) .

14 ноября 

 Безрученко, Грант Александрович (53) — российский предприниматель, основатель крупнейшей аптечной сети «Имплозия» .
 Бехбудов, Эльчин (55) — азербайджанский правозащитник .
 Бояхчян, Валерий Сергеевич (65) — советский, российский и американский художник, художник-постановщик кино («Короли и капуста») .
 Гоптарев, Михаил Михайлович (77) — советский и российский художник .
 Кобзарев, Кирилл Игоревич (35) — российский актёр театра и кино («Андерсен. Жизнь без любви», «В ожидании чуда», «Москва. Три вокзала», «Батальонъ»); ДТП .
 Митчелл, Уоррен (89) — британский актёр .
 Назер, Хишам (83) — государственный деятель Саудовской Аравии, министр планирования (1975—1991) министр нефти и минеральных ресурсов (1986—1995) .

13 ноября 

 Бамбини, Джорджо (70) — итальянский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Виссер, Хенк (83) — нидерландский легкоатлет, рекордсмен Европы в прыжках в длину (1956) .
 Герке, Гленн (84) — американский деятель образования, президент Хьюстонского университета (1995—1997) .
 Грув, Бетти Энн (86) — американская актриса, певица и танцовщица .
 Дэйтон, Брюс (97) — американский бизнесмен, президент компании Target .
 Жук, Владимир Станиславович (95) — участник Великой Отечественной войны, Курской и Сталинградской битв, Парада Победы 1945 года, полковник в отставке .
 Зданавичюте, Регина (90) — советская и литовская актриса Паневежского театра (1943—2003) и кино («Никто не хотел умирать»), народная артистка Литовской ССР (1985) .
 Кожемякин, Вениамин Ефимович (89) — сотрудник органов государственной безопасности СССР, полковник в отставке.

12 ноября 

 Бабатов, Мухаммад Мухтар (шейх Мухаммад Мухтар Кяхулайский) (60) — российский религиозный деятель, духовный лидер мусульман Дагестана .
 Бэлан, Лучан (56) — румынский футболист («Стяуа»), обладатель Кубка европейских чемпионов (1986) и Суперкубка УЕФА (1987); самоубийство .
 Вархиди, Паль (84) — венгерский футболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Громов, Анатолий Матвеевич (91) — советский и российский конструктор в области оборонной радиоэлектронной промышленности, главный конструктор радиоэлектронной аппаратуры ленинградского научно-производственного объединения «Ленинец», Герой Социалистического Труда (1981) .
 Динов, Николай Николаевич (74) — советский и белорусский театральный и кинорежиссёр; несчастный случай .
 Игамбердиев, Николай (62) — советский, российский и казахстанский футболист и тренер .
 Фюлёп, Мартон (32) — венгерский футболист, экс-вратарь «Сандерленда», «Лестер Сити», «Манчестер Сити» и сборной Венгрии; рак .
 Шиклер, Аарон (93) — американский художник-портретист .
 Эмвази, Мухаммад (27) — палач организации «Исламское государство»; убит .

11 ноября 
 Летучий, Владимир Матвеевич (72) — советский и российский поэт, переводчик .
 Марстон, Натаниэль (40) — американский актёр .
 Мутафян, Левон Григорьевич (61) — армянский театровед, журналист, автор и постановщик пьес, заслуженный деятель искусств Республики Армения (2007) .
 Техера Парис, Энрике (96) — венесуэльский государственный деятель, министр иностранных дел Венесуэлы (1989) .
 Перепелица, Константин Иванович (77) — советский и белорусский актёр Брестского академического театра драмы (с 1966 года) и кино («Государственная граница»), заслуженный артист Белорусской ССР (1976) .
 Скоу-Хансен,Таге (90) — датский писатель .
 Соколова, Людмила Васильевна (86) — советская актриса («Молодая гвардия», «Композитор Глинка», «Андриеш») и одна из первых дикторов советского телевидения, заслуженная артистка РСФСР (1982) .
 Тейлор, Фил (61) — британский барабанщик (Motörhead) .
 Юнгвальд-Хилькевич, Георгий Эмильевич (81) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, художник, продюсер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990) .

10 ноября 

 Амдал, Джин (92) — американский учёный в области вычислительной техники, математик и предприниматель .
 Атлас, Дэвид (91) — американский метеоролог, один из пионеров радарной метеорологии .
 Видаль, Лоран (31) — французский триатлонист, неоднократный призёр международных соревнований .
 Глюксманн, Андре (78) — французский философ и писатель-эссеист .
 Демидко, Владимир Николаевич (63) — украинский государственный и политический деятель, народный депутат Украины V—VII созывов (2006—2014) .
 Занкишиев, Роберт Владимирович (27) — российский террорист, лидер кабардино-балкарского отделения ИГИЛ; убит .
 Карс, Тео (75) — нидерландский писатель .
 Крафт, Роберт (92) — американский дирижёр и музыковед .
 Пуджасумарта, Иоанн (65) — индонезийский католический прелат, архиепископ Семаранга (с 2010 года) .
 Райт, Майкл (35) — американский баскетболист, выступавший в составе ведущих европейских клубов .
 Рот, Клаус Фридрих (90) — британский математик, лауреат Филдсовской премии (1958) .
 Туссен, Алан (77) — американский композитор и пианист, поэт-песенник и музыкальный продюсер .
 Флегонтов, Игорь Борисович (78) — советский и российский инженер и организатор производства, лауреат Государственной премии СССР (1986), почётный радист СССР (1987) .
 Шкребень, Георгий Сергеевич (66) — советский и российский педагог и историк, специалист в области истории СССР, проректор по учебной работе Челябинского государственного педагогического университета (1994—2014), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2004) .
 Шмидт, Гельмут (96) — западногерманский государственный деятель, федеральный канцлер ФРГ (1974—1982) .
 Юсупов, Газимагомед Джабраилович (74) — советский и российский дагестанский писатель, переводчик и журналист, главный редактор газеты «Замана» (1993—2012) .

9 ноября 

 Бильтун, Устад (102) — афганский певец и исполнитель .
 Дода, Кэрол (78) — американская танцовщица, одна из первых топлесс-танцовщиц .
 Зоннабенд, Иоланда (80) — британский театральный и балетный художник .
 Зубчук, Михаил Петрович (47) — советский и российский футболист, выступавший в составе воронежского «Факела» (1996—1997, 1999)  .
 Осадчий, Сергей Юрьевич (55) — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы РФ IV —V созывов (2003—2011) .
 ду Регу Баррос Нетту, Себастьян (75) — бразильский дипломат, посол Бразилии в СССР и России (1990—1994) .
 Сазонов, Иван Михайлович (75) — советский и российский оперный певец (тенор), солист Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина (1992—2011), заслуженный артист Азербайджанской ССР .
 Уайт, Энди (85) — шотландский барабанщик, участвовавший в записях группы «The Beatles» («пятый битл») .
 Фостенко, Николай Семёнович (90) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы .
 Фукс, Эрнст (85) — австрийский художник, один из основателей Венской школы фантастического реализма .

8 ноября 
 аль-Арьяни, Абдель Карим Али (81) — йеменский государственный деятель, премьер-министр Йеменской Арабской Республики (1980—1983) и премьер-министр Йемена (1998—2001) .
 Ван дер Грун, Дора (88) — бельгийская актриса .
 Карпецкий, Николай Дмитриевич (69) — советский и российский художник .
 Кригер, Байрон (95) — американский спортивный фехтовальщик, двукратный чемпион Панамериканских игр (1951), участник Олимпийских игр (1952, 1956) .
 Мехра, Ом Пракаш (96) — индийский военный и государственный деятель, губернатор Раджастхана (1985—1987) .
 Оташ, Немати (61) — таджикский поэт, главный редактор журнала «Паеми Сугд» (похороны состоялись в этот день) .
 Пол, Энгэд (45) — американский продюсер .
 Толстов, Евгений Степанович (67) — актёр Приднестровского государственного театра драмы и комедии (с 1974 года), народный артист Приднестровской Молдавской Республики (2007) .
 Харитонов, Алексей Юрьевич (31) — российский футболист, выступавший за ульяновскую «Волгу» (2007—2010) .
 Харитонов, Виктор Владимирович (78) — советский и российский актёр театра и кино, создатель театра «Эксперимент», заслуженный артист РСФСР (1984) .
 Чуева, Наталья Станиславовна (?) — советский и белорусский организатор библиотечного дела, бывший директор Минской областной библиотеки им. А. С. Пушкина, председатель Белорусской библиотечной ассоциации .
 Эшпай, Андрей Яковлевич (90) — советский и российский композитор, музыкант и педагог, народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1986) и Государственной премии СССР (1976) .
 Яцук, Вадим Петрович (62) — советский и российский актёр театра и кино («Дальнобойщики», «Оплачены смертью», «Общая терапия»), брат-близнец актёра Виктора Яцука .

7 ноября 

 Верле, Жуан (75) — бразильский политический деятель, мэр Порту-Алегри (2002—2005) .
 Гедес, Панчо (90) — португальский архитектор, скульптор и художник .
 Горобец, Борис Валентинович (87) — советский и российский государственный деятель, бывший начальник Главного управления производства ядерных боеприпасов Минисредмаша СССР .
 Дэвис, Джон (72) — австралийский кинодокументалист и альпинист, один из первовосходителей на Болс-Пирамид (1965) .
 Рабовская, Вера Абрамовна (71) — советская и российская актриса, выступавшая на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, народная артистка Российской Федерации (2001) .
 Томас, Винсент (93) — американский политический деятель, мэр Норфолка (Виргиния) (1976—1984) .
 Фарну, Иветт (96) — французская участница движения Сопротивления, дама Большого креста ордена Почётного легиона (2008) .
 Хансен, Гуннар (68) — американский актёр .
 Хох, Эдди (71) — американский сессионный барабанщик .
 Эриксон, Карл-Оке (80) — шведский актёр («Девушка, которая взрывала воздушные замки», «30 дней до рассвета») .

6 ноября 

 Алексиева, Люба (88) — болгарская актриса театра и кино, жена писателя Петра Незнакомова .
 Верас, Бени (80) — бразильский государственный деятель, министр планирования (1994—1995), губернатор штата Сеара (2002—2003) .
 Каракулев, Владимир Васильевич (63) — советский и российский учёный в области сельскохозяйственных наук и организатор высшей школы, ректор Оренбургского государственного аграрного университета (с 2009 года), заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1994) .
 Кэмпбелл, Бобби (78) — английский футболист и тренер .
 Ли Ыль Соль (94) — северокорейский военный и государственный деятель, маршал Корейской народной армии, участник Корейской войны (1950—1953), дважды Герой КНДР, Герой Труда КНДР .
 Мейта, Карел (87) — чехословацкий гребец академического стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Навон, Ицхак (94) — израильский государственный деятель, президент Израиля (1978—1983) .
 Урфани, Джилани (?) — афганский мусульманский богослов, мулла, теоретик умеренного ислама; погиб в результате теракта .
 Хажиев, Таниберген Ибраевич (65) — советский и казахстанский кинопродюсер, генеральный директор киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова (1990—1992) .
 Эспиноса, Хосе Анхель (96) — мексиканский актёр и композитор .

5 ноября 

 Ачёрч, Джеймс (87) — австралийский легкоатлет, метатель копья.
 Баррис, Джордж (89) — американский автомобильный дизайнер, создатель Бэтмобиля .
 Бентин, Бруно (85) — немецкий географ и государственный деятель, министр туризма ГДР (1989—1990) .
 Бринкли, Рич (71) — американский актёр .
 Брокштедт, Нора (92) — норвежская эстрадная певица .
 Кищак, Чеслав (90) — польский государственный деятель, премьер-министр Польши (1989), министр внутренних дел (1981—1990) .
 Лесин, Михаил Юрьевич (57) — российский государственный деятель и медиаменеджер, министр Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (1999—2004), генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» (2013—2015) .
 Мазанец, Гвидо (101) — немецкий композитор и дирижёр .
 Моммзен, Ханс (85) — немецкий историк нацизма и Холокоста .
 Панкова, Марина Анатольевна (52) — советская волейболистка, чемпионка летних Олимпийских игр в Сеуле (1988), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Барселоне (1992), жена тренера Вадима Панкова, мать волейболистов Екатерины Косьяненко и Павла Панкова .
 Уилсон, Дел (88) — канадский хоккейный деятель, один из основателей Западной хоккейной лиги, чьим именем назван Дел Уилсон Трофи .
 Хавацелет, Эхуд (60) — американский писатель .

4 ноября 

 Акын, Гюльтен (82) — турецкая поэтесса .
 Бредов, Инго фон (75) — западногерманский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Гамалей, Юрий Всеволодович (94) — советский и российский дирижёр, заслуженный артист РСФСР (1977) .
 Гилберт, Кеннет (84) — британский актёр (о смерти объявлено этот день)  .
 Голованов, Лев Викторович (88) — советский и российский танцовщик и балетмейстер, народный артист СССР (1981), муж балетмейстера и танцовщицы Тамары Головановой .
 Евграфов, Павел Борисович (71) — советский и украинский юрист и государственный деятель, и. о. председателя Конституционного суда Украины (2005—2006) .
 Жирар, Рене (91) — французский философ, культуролог, литературовед .
 Кнапп, Оле (83) — норвежский государственный деятель, министр промышленности (1990—1992) .
 Малько, Иван Сергеевич (99) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Мамчур, Михаил Вячеславович (58) — советский и российский музыкант, артист оркестра Государственного академического Кубанского казачьего хора, заслуженный артист Украины (1997) .
 Мэтисон, Мелисса (65) — американский сценарист и кинопродюсер («Инопланетянин») .
 Пуллинен, Лайла (82) — финский скульптор .
  (73) — польский футболист, нападающий национальной сборной (1965—1971) .
 Хейнонен, Вейкко (81) — финский прыгун с трамплина, серебряный призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта (1954) .
 Цаконас, Костас (72) — греческий актёр .
 Шепелев, Николай Петрович (77) — советский и российский химик, директор ВНИИГПЭ (1992—1994), учёный секретарь Федерального института промышленной собственности (с 1997 года) .

3 ноября 

 Барцева, Софья Базыровна (86) — советская бурятская танцовщица, народная артистка Бурятской АССР .
 Гранкин, Владимир Михайлович (75) — советский и российский художник, профессор Института искусств НГПУ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006) .
 Дувидзон, Павел Дмитриевич (62) — российский кинопродюсер .
  (36) — колумбийская актриса («Виктория»); ДТП .
 Кассаб, Джуди (95) — австралийская художница .
 Кобл, Ховард (84) — американский государственный деятель, член Палаты представителей США (1985—2015) .
 Нгкобо, Лауретта (84) — южноафриканская писательница .
 Никитин, Владимир (67 или 68) — советский баскетболист, игрок команд «Динамо» (Волгоград) и «Динамо» (Москва), отец баскетболистки Марии Никитиной .
 Феньвеши, Чаба (72) — венгерский фехтовальщик, двукратный чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972), чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Цветков, Пламен (63) — болгарский историк, профессор, педагог .
 Чалаби, Ахмад (71) — иракский государственный и политический деятель, член Временного управляющего совета Ирака (2003—2004) .
 Янда, Франтишек (48) — чешский спортивный функционер, президент Европейской конфедерации фехтования (с 2009 года) .

2 ноября 

 Даль Масетто, Антонио (77) — аргентинский писатель .
  (82) — британский инженер и исследователь в области ракетно-космической техники, создатель «Блэк эрроу» .
 Дугган, Кристофер (57) — британский историк .
 Дэвис, Майк (79) — британский теннисист и спортивный функционер .
 Зеленин, Александр Владимирович (85) — советский и российский биолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002) .
 Кармоков, Мухамед Мухажирович (86) — советский и российский писатель, заслуженный работник культуры РСФСР (1989), народный писатель Кабардино-Балкарии (1999) .
 Като, Харуко (92) — японская актриса .
 Козлов, Алексей Михайлович (80) — советский разведчик-нелегал, Герой Российской Федерации (2000) .
 Оверстрит, Томми (78) — американский певец .
 Поляк, Мирослав (72) — югославский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Пронин, Игорь Евгеньевич (47) — российский писатель .
 Соджа, Эдвард (75) — американский географ .
 Сток, Дэвид (76) — американский композитор и дирижёр .
 Уэлланд, Колин (81) — британский актёр и сценарист, лауреат премии «Оскар» (1982) («Огненные колесницы») .
 Аль-Харири, Омар (70—71) — ливийский государственный деятель, военный министр (2011) .
 Цехановецкий, Анджей (91) — польский учёный-белорусист и общественно-культурный деятель .
 Шелл, Дональд (91) — американский учёный в области информатики, разработчик алгоритма сортировки массива — метода Шелла .
 Шоу, Артур (91) — английский футболист («Арсенал»), чемпион Англии (1952/1953) .

1 ноября 

 Готье, Ансельмо — итальянский политический деятель, депутат Европейского парламента (1978—1984) .
 Деруэль, Рональд (60) — бельгийский легкоатлет, чемпион Европы континентального первенства в помещении в Мадриде (1986) .
 Дреер, Ганс (84) — южноафриканский военный деятель, организатор и руководитель Koevoet в Намибии .
 Кнышов, Геннадий Васильевич (81) — советский и украинский кардиохирург, директор Института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова (с 1988 года), иностранный член Российской академии наук (2014), Герой Украины (2004) .
 Мактир, Хьюстон (58) — американский спринтер, мировой рекордсмен в беге на 60 метров (1978) .
 Рубекин, Борис Александрович (46) — российский рок-музыкант («Аквариум») .
 Салгейро Гросс, Глория (74) — сальвадорский государственный деятель, Председатель Законодательной ассамблеи Сальвадора (1994—1997) .
 Томпсон, Фред Далтон (73) — американский политический деятель, актёр и юрист, сенатор США от штата Теннесси (1994—2003) .
 Фонсека-и-Кошта, Жозе (82) — португальский режиссёр, сценарист и актёр .
 Хабеев, Шамиль Камильевич (54) — советский и российский детский хореограф, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2012) .
 Хэнкок, Стивен (89) — британский актёр .
 Шабовски, Гюнтер (86) — восточногерманский государственный деятель и журналист, член Политбюро Центрального комитета СЕПГ (1984—1989) .